Код IATA аеропорту Кальярі
 Код ISO 639-3  (Південна Америка)